Buttigliera puede referirse a:

 Buttigliera Alta, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 Buttigliera d'Asti, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia